Montesol puede hacer referencia a:

 Francisco Javier Ballester Guillén conocido como Montesol, historietista y pintor español.
 Montesol (Alcoy), localidad en Alcoy, provincia de Alicante.
 Montesol (Aspe), localidad en Aspe, provincia de Alicante.
 Montesol (Villajoyosa), localidad en Villajoyosa, provincia de Alicante.
 Montesol (Zaragoza), localidad en Muel, provincia de Zaragoza.
 Montesol (Cáceres), urbanización en Cáceres.
 Montesol (León), urbanización en Vegas del Condado, provincia de León.